Миропільська волость — назва окремих колишніх адміністративно-територіальних одиниць.

 Миропільська волость — колишня волость Новоград-Волинського та Полонського повітів Волинської губернії
 Миропільська волость — колишня волость Суджанського повіту Курської губернії